Мирис
 Арома (Јура), насеље и општина у департману Јура, Француска